Подкова () — польский дворянский герб.

Происхождение 

Согласно описанию Юлиуша Островского, герб используется множеством шляхетских родов. 

Герб упоминается в дворянских дипломах в Галиции в 1841 году и в Ковенской губернии в 1864 году .

Описание 

В поле синем — подкова серебряная изгибом вверх. Над шлемом в короне — три пера страусовых.

Роды — носители герба 
Bahryński, Banialewicz, Banielewicz, Bohatyrewicz, Bohatyrowicz, Burdynowski, Charski, Cichowski, Darguż, Dargużewicz, Dawidowski, Ejdym, Girżod, Górski, Guszcza (Гуща), Huszcza, Jesman, Jurjewicz, Kamieński, Kamiński, Kochlewski, Kochlowski, Kosko, Kozłowski, Lejko, Lysowski, Ławroń, Meszczer, Miecznikowski, Naborowski, Niewiarowski, Obfidowicz, Ostrowski, Pluchniewicz, Pontus, Pontusowicz, Regi, Regis, Rodziewicz, Rudnicki, Seytekowicz, Skepiewski, Sondomowicz, Songajłowicz, Sowiński, Szejdełałowicz, Szetejkowicz, Szołtmir, Toftycz, Tomaszewski, Walentynowicz, Winogrodzki, Wodoradzki, Wojdat, Zielonacki.

См. также 
 Подкова в геральдике

Примечания

Литература 

 
 
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с подковами